Shiloh Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Shiloh Township (Arkansas)
 Shiloh Township (Edgar County, Illinois)
 Shiloh Township (Jefferson County, Illinois)
 Shiloh Township (Iowa)
 Shiloh Township (Kansas)